Ескіб'я́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 520 км на захід від Парижа, 220 км на захід від Ренна, 35 км на захід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2016 року Ескіб'ян було приєднано до муніципалітету Одьєрн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 780 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1611,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ескіб'ян 
 [ Розташування муніципалітету Ескіб'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер